Dolomiti – insieme di gruppi montuosi delle Alpi Orientali
Dolomiti – formaggio prodotto in Veneto e in Trentino-Alto Adige 
Dolomiti – sezione alpina